Сосница — топоним:

Россия 
 Сосница — деревня в Старорусском районе Новгородской области
 Сосница — деревня в Дедовичском районе Псковской области, Шелонская волость
 Сосница — река в России, протекает в Новгородском района Новгородской области.

Украина 
Сосница — посёлок городского типа в Черниговской области Украины, административный центр Сосницкого района.

Белоруссия 
 Сосница — река в Витебской области.
 Сосница — деревня в Полоцком районе Витебской области

Германия 

 Сосница — славянское название поселения Засниц.